Norderfeld ist der Name zweier Orte im Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein, Deutschland:

 Norderfeld (Brodersby-Goltoft), Ortsteil von Brodersby-Goltoft im Amt Südangeln
 Norderfeld (Dollerup), Ortsteil von Dollerup im Amt Langballig